Бе́лла:

 Белла — женское имя.
 Белла — одна из первых моделей советского бытового дозиметра, разработанного московским институтом «СНИИП» после аварии на ЧАЭС.
 Белла-Виста — город в округе Бентон (штат Арканзас, США).
 Белла — коммуна в Италии в регионе Базиликата.
 (695) Белла — астероид, открытый в 1909 году.
 Белла Чао — народная итальянская песня.

Персоналии 
 Арделио Делла Белла (1655–1737) – хорватский писатель.
 Белла Дарви (1928—1971) — французская актриса польско-еврейского происхождения.
 Белла Свон — главная героиня серии романов Стефани Майер «Сумерки».
 Белла, Аида (род. 1985) — польская шорт-трекистка.
 Белла, Ахмед бен (1918—2012) — первый президент Алжира.
 Белла, Дагмар (1920—1999) — австрийская пианистка словацкого происхождения.
 Белла, Джанни (род. 1947) — итальянский певец и композитор.
 Белла, Иван (род. 1964) — первый словацкий космонавт.
 Белла, Кристина (род. 1981) — венгерская порноактриса.
 Белла, Михаэль (род. 1945) — немецкий футболист.
 Белла, Ондрей Милослав (1851–1903) – словацкий поэт и переводчик.
 Белла, Петер (1842–1919) – словацкий поэт и переводчик.
 Белла, Роберт (1927—2013) — американский социолог.
 Белла, Рэйчел (род. 1984) — американская актриса.
 Белла, Эрика (род. 1972) — венгерская порноактриса и фотомодель.
 Белла, Ян Левослав (1843—1936) — словацкий композитор.

См. также 
 Лаборатория Белла — бывшая американская корпорация, крупный исследовательский центр в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем.
 Аква Белла — национальный парк и заповедник Израиля.
 
 Альбина
 Бела